Stopínja ima več pomenov:

 enota za merjenje temperature po različnih lestvicah
 stopinja Celzija
 stopinja Rankina
 stopinja Réaumurja
 stopinja Fahrenheita
 stopinja je enota za merjenje zemljepisne dolžine oz. zemljepisne širine
 (kotna) stopinja je enota za merjenje kotov
 ločna stopinja (ločna mera) je enota za merjenje dolžine loka

 stopinja je tudi odtis, sled noge na podlagi